Стивен Джеймс Зан (; род. 13 ноября 1967) — американский актёр и комик.

Ранние годы 
Стив Зан родился в Маршалле, Миннесота, в семье Зелды Зан, которая работала на YMCA, и Карлтона Зана, отставного лютеранского пастора. Часть детства Зан провёл в Манкато, Миннесота, где учился в начальной школе Кеннеди.

Карьера 
Зан дебютировал как актёр, снявшись в эпизоде мыльной оперы «Все мои дети». В 1992—1993 годах он исполнял роль Хьюго в гастролях в мюзикле «Пока, пока пташка!». Его первой большой ролью в кино стала работа в фильме 1994 года «Реальность кусается» Бена Стиллера.

В 1995 году Зан исполнил роль Данкана, мужа Фиби Буффе, в эпизоде телесериала «Друзей». Также он снимался в таких фильмах, как «То, что ты делаешь» (1996), «Город счастья, штат Техас» (1999), «Сильная женщина» (2001), «Национальная безопасность» (2003), «Дежурный папа» (2003), «Сахара» (2005) и «Бандитки» (2006). Также Зан участвовал в озвучивании мультфильма «Цыплёнок Цыпа» и фильмов «Стюарт Литтл» и «Стюарт Литтл 2».

В 2014 году Зан исполнил главную роль в сериале «Игры разума», в 2015—2016 годах — в сериале «Бешеные псы», а в 2018 году — в сериале «Переправа».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета Северного Кентукки
Выпускники Колледжа Густава Адольфа